Ostrovo je lahko:
 Ostrovo, Požarevac (Srbija)
 Ostrovo, Veliko Gradište (Srbija)
 Ostrovo (Hrvaška)